

Patronyme 

 Georgia Anne Muldrow, musicienne américaine ;
 Sam Muldrow (né en 1988), joueur de basket-ball américain ;
 Teana Muldrow (née en 1995), joueuse de basket-ball américaine.

Toponyme 
 Muldrow, ville américaine située en Oklahoma.